Erva-molarinha é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 As plantas da espécie Fumaria officinalis, incluindo as subespécies:
Fumaria officinalis subsp. officinalis
 Fumaria officinalis subsp. wirtgenii
 Fumaria capreolata